Miejscowości w Polsce
 Nowa Wieś Szlachecka – część wsi Czarże w woj. kujawsko-pomorskim w pow. bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska
 Nowa Wieś Szlachecka – wieś w woj. małopolskim w pow. krakowskim, w gminie Czernichów